Die Premier League 2006/07 war die 15. Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 108. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 19. August 2006 mit der Begegnung Sheffield United gegen FC Liverpool und endete am 16. Mai 2007.

Meister wurde Manchester United, das damit zum neunten Mal den Premiership-Titel und die insgesamt 16. Meistertrophäe gewann. Als Aufsteiger kamen FC Reading, Sheffield United und FC Watford hinzu.

Wigan Athletic konnte sich am letzten Spieltag mit einem 2:1-Sieg bei Sheffield United retten. Letzterer stieg zusammen mit Charlton Athletic und dem FC Watford in die Football League Championship ab.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Spielstätten

Die Meistermannschaft von Manchester United 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert (darüber hinaus wurden Medaillen an Tomasz Kuszczak, Henrik Larsson und Alan Smith vergeben). Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2006/07. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 2006-07 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2006/07
Fußballsaison 2006/07